Sándor Petőfi - poète inspirateur du nationalisme hongrois
 (4483) Petöfi - astéroïde de la ceinture principale 
 pont Petőfi - pont qui franchit le Danube, situé à Budapest
 Société Petőfi - cercle littéraire ayant fonctionné entre 1876 et 1944 en Hongrie